Верхо́вцево:

 Верховцево — город районного подчинения, входит в состав Верхнеднепровского района, Днепропетровской области, Украина.
 Верховцево — узловая грузо-пассажирская сортировочная железнодорожная станция, Приднепровская железная дорога.